Ко́нный переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Конный переулок — улица в Москве.
 Конный переулок — улица в городе Пензе.
 Конный переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Конный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Конная площадь
 Конная улица